Pasidienus ist der Gentilname folgender Personen:

 Lucius Pasidienus Firmus, römischer Suffektkonsul (75)
 Publius Pasidienus Firmus, römischer Suffektkonsul (65)